Termin -{Cp}- ili -{CP}- ima više značenja.

 ciklopentadien, hemijsko jedinjenje
 specifična toplota, na konstantnom pritisku (-{Cp}- ili -{cp}-)
 hlorfenamin, antihistamin